Чемпионат мира по быстрым шашкам среди женщин 2013 года прошёл 3 октября в Улан-Баторе (Монголия) в рамках женского чемпионата мира.

Участницы 
Приняли участие 22 спортсменки из 6 стран, в том числе 5 международных гроссмейстеров и 5 международных мастеров.

Регламент 
Турнир проводился по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени — на партию 15 минут плюс 3 секунды за каждый сделанный ход. Средний рейтинг — 1249.

Ссылки 
 http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=1&kl=29&Id=3643&jr=14

События 3 октября
Спорт в Монголии в 2013 году
2013 год в шашках
Октябрь 2013 года
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
Международные соревнования по шашкам в Монголии
Чемпионаты мира в Монголии